Gravidität bezeichnet:
 im Tierreich die Trächtigkeit
 beim Menschen die Schwangerschaft